C. H. Greenblatt (né le ) est un scénariste américain de dessin-animé et producteur. Il a participé aux séries évènements telles que Bob l'éponge, et aux dessins animés de la chaine Cartoon Network comme Billy et Mandy, aventuriers de l'au-delà et Vil Con Carne.
En , Greenblatt a débuté l'année sur Chowder, une série animée qu'il a créée et coproduite pour Cartoon Network.
Greenblatt a collaboré avec Maxwell Atoms et son nouvel épisode spécial Halloween de Billy et Mandy dans lequel il y doublera un personnage nommé Fred Fredburger. Il a aussi participé au projet de Bob l'éponge, le film en 2004.

Filmographie

Liens externes 
 
 
  Blog Officiel de C.H. Greenblatt's
  Page Myspace de C.H. Greenblatt
  Interview de Greenbatt

Naissance en juin 1972
Acteur américain de doublage